Michael Jeffery ist der Name folgender Personen:

* Michael Jeffery (Manager) (1933–1973), englischer Musik-Manager
 Michael Jeffery (Politiker) (1937–2020), australischer Politiker